San Diego Gulls è il nome di differenti squadre statunitensi di hockey su ghiaccio, tutte aventi sede a San Diego:
San Diego Gulls (1966-1974), che ha militato in Western Hockey League;
San Diego Gulls (1990-1995), che ha militato in International Hockey League;
San Diego Gulls (1995-2006), che ha militato dapprima in West Coast Hockey League e poi in ECHL;
San Diego Gulls (2015), che milita in American Hockey League.